— японская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ), серебро (2010, ), бронза (2008, 2013, , , ).
 : бронза (2017, 2019).
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2011, 2012, 2013), серебро (2006).
 : золото (2010, 2011, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2001, в возрасте 9 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU (в веб-архиве)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу